

Argentina
Junín (departamento de Mendoza)
Junín (departamento de San Luis)

Peru
Junín (região)

Desambiguações de topônimos